Bediako ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Bediako (* 1941; Emmanuel Kwaku Bediako), ghanaischer Sportjournalist
 Nana Bediako (* 1977), ghanaisch-deutscher Fußballspieler